Eine virtuelle Tabelle ist

 im Bereich Datenbanken ein Synonym für eine Sicht, siehe Sicht (Datenbank)
 in der Programmierung eine umgangssprachliche, nicht ganz präzise Bezeichnung für „Tabelle virtueller Methoden“